Polsko-Łacińsko-Amerykańska Izba Handlowa (hiszp. Camara de Comercio Polono-Latino-Americana), działająca w okresie międzywojennym izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej.

W latach 1930-1935 izba miała swoją siedzibę przy ul. Hortensji 6, ul. Smolnej 2 (1936), ul. Szkolnej 2 (1936-1937), następnie przy ul. Mokotowskiej 12 (1938). Skupiała 120 członków i wydawała "Biuletyn Polsko-Łacińsko-Amerykański". Po 1945 nie reaktywowano działalności.

Propolski samorząd gospodarczy 
W 1936 funkcjonowała Izba Handlowa Meksykańsko-Polska (Camara Mexicano-Polaca de Intercambio Mercantil).

Zobacz też 
 Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska
 Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-meksykańskie